Dromius — род жужелиц из подсемейства Lebiinae.

Описание 
Коготки зазубрены. Подбородок без срединного зубца.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых